Kiskunmajsa beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Kiskunmajsa
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Kiskunmajsa
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Kiskunmajsa